Mario Pérez Guadarrama, calciatore messicano
Mario Pérez Plascencia, calciatore messicano
Mario Pérez Zúñiga, calciatore messicano
Omar Mario Pérez Aguado, calciatore uruguaiano
Mario Gaspar Pérez, calciatore spagnolo